

Endroits
Blumenstein (commune suisse)
Château de Blumenstein

Personnes 
 Étienne de Blumenstein (1713-1799)
 François de Blumenstein (1678-1739)
 Heinrich Blumenstein

Personnage de fiction
Bohlwinkel